Ел Пасо дел Норте има више значења:

 Ел Пасо дел Норте, Ел Пасито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пасо дел Норте (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пасо дел Норте (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику